Понситлан има више значења:

 Понситлан (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Понситлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Понситлан (Понситлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику